Anthocharini es una tribu de mariposas, perteneciente a la superfamilia Papilionoidea, familia Pieridae, subfamilia Pierinae. En algunas fuentes se utiliza el término Anthocharidini.

Taxonomía y Sistemática 
Está conformado por ocho géneros que se agrupan en dos clados hermanos

Referencias

Enlaces externos